En Pologne, Chruścin peut faire référence à :

 Chruścin, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Chruścin, un village de la voïvodie de Łódź.